Lisandro López (Buenos Aires, 2 maart 1983) - alias Lisandro - is een Argentijns profvoetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde SC Internacional in januari 2016 voor Racing Club. López debuteerde in 2005 in het Argentijns elftal.

Clubcarrière

Racing Club 
López debuteerde in 2003 als profvoetballer voor Racing Club, in de Argentijnse Primera División. Al snel was hij een van de drijvende krachten van de topclub. In 2004 werd hij topscorer van de Apertura. Hij maakte in 2005 voor 2,5 miljoen euro de overstap naar FC Porto.

FC Porto 
López groeide bij Porto vanaf het seizoen 2007/08 uit tot sleutelspeler. In 2008 had López een groot aandeel in de winst van zowel het landskampioenschap als de Portugese beker. Bovendien werd hij in 2008 topscorer van de Primeira Liga en verkozen tot voetballer van het jaar in Portugal.

Ook in de UEFA Champions League waren López en FC Porto relatief succesvol. Er werden onder meer overwinningen geboekt tegen clubs als Olympique Marseille, Arsenal, Fenerbahçe en Atlético Madrid. De club kwam in 2008/09 tot de 1/8e finale. In vier seizoenen bij Os Dragões won López in zeven prijzen, waaronder vier landskampioenschappen op rij.

Olympique Lyonnais 
Op 7 juli 2009 werd er na onderhandelingen een overeenkomst over de overgang van Lisandro van FC Porto naar Olympique Lyonnais bereikt. De Franse club betaalde 24 miljoen euro voor de speler. Hiermee werd de transfer van Lisandro de duurste inkomende transfer uit de clubhistorie van Lyon. Dit record nam hij over van Sonny Anderson. In Lyon moest hij Karim Benzema opvolgen.

Lisandro debuteerde op 8 augustus 2009 voor Lyon, in een competitiewedstrijd tegen Le Mans, waarin hij ook direct scoorde. Lyon plaatste zich voor deelname aan de Champions League door in de voorronde RSC Anderlecht te verslaan (5-1 en 3-1 winst), waarin Lisandro in twee wedstrijden vier doelpunten wist te maken. López maakte onder meer een hattrick binnen vijftien minuten.

Lisandro kwakkelde de maanden erna met lichte blessures. Hierdoor speelde hij tot de winterstop zelden gehele wedstrijden. Lisandro scoorde tijdens het uitschakelen van Liverpool en maakte op 6 december 2009 een zuivere hattrick in een competitiewedstrijd tegen OSC Lille.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
López debuteerde in 2005 in het Argentijns voetbalelftal, tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2006. Hij maakte zijn interlanddebuut onder de bondscoach José Pékerman.

Wegens een sportieve concurrentiestrijd met meer ervaren aanvallers, werd López de drie jaren die volgden niet meer geselecteerd. In 2008 werd hij door Alfio Basile weer opgenomen in het Argentijns elftal en later ook door Diego Maradona voor kwalificatiewedstrijden voor het WK 2010.

Erelijst 
Met clubs
 Portugees landskampioenschap: 2006, 2007, 2008, 2009 (FC Porto)
 Beker van Portugal: 2006, 2009 (FC Porto)
 Portugese Supercup: 2006 (FC Porto)

Individueel
 Topscorer Apertura competitie: 2004
 Topscorer SuperLiga: 2008
 Beste speler van Portugal: 2008

Externe link 
 Voetbalprofiel van Lisandro López op VoetbalInternational.nl.

Argentijns voetballer